Уильям Джозеф (Джоуи) Данлоп (;  — ) — североирландский мотогонщик; кавалер (MBE, 1986) и офицер (OBE, 1996) ордена Британской империи.

Биография 
Родился 25 февраля 1952 года в городке Баллимони графства Антрим Северной Ирландии в семье, где было семеро детей — четыре девочки и трое мальчиков. От отца унаследовал тягу к технике, что в конце концов привело к занятию мотоциклетным спортом. Когда его шурин Мервин Робинсон погиб во время гонок, Джоуи подумывал оставить спорт, но остался в нём.

Его дебют в профессиональном спорте состоялся в 1976 году на «Ямахе» с объёмом двигателя 250 см³. Уже в 1980 году стал участником Формулы ТТ.

Погиб 2 июля 2000 года в Таллине во время гонок, врезавшись в дерево при дождливой погоде. Его брат  (1960—2008), тоже был мотогонщиком. Сыновья Роберта  (1985—2018) и  (р. 1989) также выбрали карьеру мотогонщика.

После его смерти был создан благотворительный фонд Joey Dunlop Foundation для обслуживания гостей острова Мэн с ограниченными физическими возможностями. В 2005 году газетой Motor Cycle News был признан пятым величайшим из всех мотогонщиков мира. В 2015 году был признан читателями североирландской газеты Belfast Telegraph величайшим спортсменом.

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт 
 Joey Dunlop Foundation 
 Профиль на сайте Isle of Man TT 

Мотогонщики Великобритании
Офицеры ордена Британской империи
Гонщики, погибшие во время заездов
Лауреаты приза Сигрейва